Die Evergrande China Championship 2016 war ein Snooker-Einladungsturnier, welches vom 1. bis zum 5. November 2016 in der Stadt Guangzhou im Südosten der Volksrepublik China ausgetragen wurde. Das Turnier wurde Mitte September nachträglich in den Kalender der Snooker-Saison 2016/17 aufgenommen. Die China Championship ist einmalig als Einladungsturnier angesetzt worden und soll ab der nächsten Saison ein reguläres Weltranglistenturnier werden.

Sieger wurde der Schotte John Higgins, der im Finale Stuart Bingham mit 10:7 besiegte.

Preisgeld 
Die 200.000 £ für den Sieger waren das bis dahin höchste Preisgeld für ein Snookerturnier außerhalb Großbritanniens.

Teilnehmer 
Eingeladen wurden:
 die Top 10 der Weltrangliste nach dem Shanghai Masters
 Mark Selby, Stuart Bingham, Shaun Murphy, Judd Trump, John Higgins, Ding Junhui, Neil Robertson, Mark Allen, Ricky Walden, Ronnie O’Sullivan
 vier weitere Spieler der Einjahreswertung der Main Tour
 Allister Carter, Anthony McGill, Joe Perry, Michael Holt
 zwei vom chinesischen Verband CBSA nominierte Spieler
 Liang Wenbo, Marco Fu
 Ronnie O’Sullivan sagte seine Teilnahme ab, für ihn rückte Mark Williams nach

Turnierplan 
Das Turnier dauerte 5 Tage, es wurden jeweils zwei Spiele pro Session und zwei Sessions pro Tag gespielt. Bereits im Halbfinale wurde im Modus Best of 17 gespielt. Damit war es das dritte Turnier nach der Weltmeisterschaft und der International Championship, bei dem bereits das Halbfinale nicht mehr in einer Session entschieden wurde.

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2016
Snookerveranstaltung 2016